Robson může být:

příjmení
 Bobby Robson (1933–2009), anglický fotbalista a trenér
 Bryan Robson (* 1957), anglický fotbalista
 Flora Robsonová (1902–1984), anglická herečka
 Hal Robson-Kanu (* 1989), velšský fotbalista
 Karen Robsonová (* 1957), australská herečka a producentka
 Laura Robsonová (* 1994), anglická tenistka
 Mark Robson (1913-1978), kanadský filmař
 Paul Robeson (1898–1976), americký herec, zpěvák a aktivista

zeměpisný název
 Mount Robson, hora v kanadských Skalnatých horách
 Robson Square, náměstí ve Vancouveru

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení